Мадади () — деревня в Чаде, расположенная на территории региона Западный Эннеди. Входит в состав департамента Фада.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Чада, в южной части Сахары, на высоте 521 метров над уровнем моря.
Мадади расположен на расстоянии приблизительно 927 километров к северо-востоку от столицы страны Нджамены. Ближайшие населённые пункты: Унианга-Серир, Унианга-Кебир.

Климат деревни характеризуется как аридный жаркий (BWh в классификации климатов Кёппена).

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Фада.

Примечания 

Населённые пункты Чада